Il National Invitation Tournament 1948 fu l'11ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Saint Louis University; il  miglior giocatore del torneo fu Ed Macauley.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1948
1948